Distributed Language Translation
 Distributed Ledger Technology